Das Perwenstwo FNL 2019/20 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 7. Juli 2019 und sollte am 16. Mai 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die letzten Partien am 15. März ausgetragen.

Modus 
Die 20 Mannschaften sollten an 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander spielen. Die beiden besten Vereine sollten direkt in die Premjer-Liga 2020/21 aufsteigen, während der Dritte und Vierte in der Relegation um den Aufstieg spielen sollten. Die letzten fünf Teams sollten absteigen.

Anschi Machatschkala war wegen Lizenzverweigerung aus der Premjer-Liga in das Perwenstwo PFL Zone Süd abgestiegen. Aufgestiegen aus dem Perwenstwo PFL waren vier Zonensieger. Irtysch Omsk aus der Zone Ost wurde nach dem Punktabzug von Sachalin Juschno-Sachalinsk zwar Erster, durfte aber wegen verweigerter Lizenz nicht aufsteigen. Durch die zwei zusätzlichen freien Plätze konnten die sportlich abgestiegenen Teams auf den Plätzen 16 und 17 der Vorsaison, Baltika Kaliningrad und FK Fakel Woronesch, in der Liga verbleiben.

Am 17. März 2020 wurde die Saison wegen der COVID-19-Pandemie in Russland unterbrochen. Am 15. Mai 2020 wurde der Abbruch der Liga beschlossen. Rotor Wolgograd und der FK Chimki, die beiden Vereine auf den ersten beiden Plätzen, durften aufsteigen. Die Relegation zur Premjer-Liga wurde ausgesetzt, ebenso der Abstieg in die dritte Liga.

Aus wirtschaftlichen Gründen gab es dennoch mehrere Absteiger. Am 1. April 2020 wurde bekannt, dass der FK Lutsch Wladiwostok sich zur Saison 2020/21 in die viertklassige Russische Amateur-Fußballliga zurückzieht, da die Region Primorje die Förderung für den Profisport in der Region einstellt. Am 15. April 2020 erklärte der FK Armawir seinen Rückzug aus finanziellen Gründen. Am 17. Mai 2020 folgte Awangard Kursk und trat wegen fehlender finanzieller Mittel ebenfalls den Gang in die Drittklassigkeit an. Zudem wurde dem Tabellenletzten Mordowija Saransk wegen Überschuldung die Lizenz für die folgende Spielzeit verweigert.

Teilnehmer

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com
 Statistik auf wildstat.com

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20